byh – codice ISO 639-3 della lingua bujhyal